Зенон (, новогръцко произношение Зинон, ) е мъжко име от гръцки произход и означава „Подаръкът на Зевс“. Може да се отнася за:

 Зенон от Елея (ок. 490 пр.н.е. – ок. 430 пр.н.е.), древногръцки философ от Елейската школа
 Зенон от Китион (ок. 335 пр.н.е. – ок. 263 пр.н.е.), древногръцки стоически философ
 Зенон от Тарс (fl. 200 пр.н.е.), древногръцки стоически философ
 Зинон Веронски († 371 или 372), епископ на Верона, християнски светец
 Зенон (консул 448 г.), римски военачалник и консул
 Зенон (474 — 491), византийски император
 Зенон, кратер на Луната

Други 
 Зенон Кошидовски (1898 – 1978), полски писател